Афросамурай:

 Афросамурай — манга, созданная Такаси Окадзаки.
 Афросамурай: Воскрешение — фантастическое аниме режиссёра Фумитомо Кидзаки.